25-й чемпионат мира по горному бегу прошёл 6 сентября 2009 года в городах Камподольчино и Мадезимо в провинции Сондрио (Италия). Участники соревновались в дисциплине горного бега «вверх-вниз». Разыгрывались 8 комплектов наград: по четыре в индивидуальном и командном первенствах (мужчины, женщины, юниоры и юниорки до 20 лет). Среди юниоров могли выступать спортсмены 1990 года рождения и моложе.

С 2009 года Кубок мира по горному бегу () был переименован в чемпионат мира по горному бегу (). Данное решение было утверждено советом ИААФ в Пекине 12 августа 2008 года по предложению Международной ассоциации горного бега. Нумерация турниров сохранилась (чемпионат 2009 года стал 25-м по счёту), победители предыдущих розыгрышей получили одинаковый статус с будущими чемпионами мира.

Изначально соревнования должны были состояться в американском городе Стимбот-Спрингс, однако в феврале 2008 года местные организаторы отказались от их проведения в связи с финансовыми трудностями. Новым хозяином чемпионата стали итальянские города Камподольчино и Мадезимо в провинции Сондрио, где в 1986 году состоялся второй Кубок мира по горному бегу. Организацией турнира занялся легкоатлетический клуб A.S.D. Mera Athletic Club.

Круговая трасса длиной 4,34 км и перепадом высот 275 метров была проложена по территории альпийской долины Валле-Сплуга недалеко от Камподольчино и Мадезимо. Верхняя точка маршрута находилась на горнолыжном курорте Мотта рядом с католической святыней — статуей Мадонны (). Стартовая площадка располагалась на высоте 1750 метров над уровнем моря. Покрытие трассы было разнообразным, сочетая продолжительные травяные, грунтовые и каменистые участки.

После нескольких дней дождей в день старта установилась ясная и сухая погода. Сильный ветер и температура чуть выше нуля градусов создавали проблемы ранним утром, но по ходу дня произошло значительное потепление.

На старт вышли 323 бегуна (142 мужчины, 69 женщин, 68 юниоров и 44 юниорки) из 34 стран мира. Каждая страна могла выставить до 6 человек в мужской забег, до 4 человек — в женский и юниорский и до 3 человек — среди юниорок. Сильнейшие в командном первенстве определялись по сумме мест четырёх лучших участников у мужчин, трёх лучших — у женщин и юниоров, двух лучших — у юниорок.

В забеге юниорок не было равных турецким спортсменкам. Ясемин Джан лидировала со старта до финиша и выиграла золотую медаль, к которой добавила ещё одну, в командном зачёте.

Среди юниоров повторить успех Джан стремились её соотечественники Музаффер Байрам и Алпер Демир. Они лидировали на протяжении первой половины забега, однако ничего не смогли поделать на втором (заключительном) круге с хозяином соревнований Ксавье Шеврье, которого горячо поддерживали болельщики на трассе. Итоговое преимущество итальянца составило почти минуту. Турки довольствовались двумя оставшимися местами на пьедестале и очередной командной победой.

Женский забег завершился полным триумфом сборной Италии. После первой половины дистанции лидером была Валентина Белотти, её преследовали две бегуньи из Великобритании. На втором круге произошли значительные изменения: на первое место вышла чемпионка Европы Элиза Деско, а на третью позицию, отыграв порядка 40 секунд и обогнав несколько соперниц, переместилась 42-летняя Мария Грация Роберти. В таком порядке итальянские женщины и закончили дистанцию, выиграв одновременно командное первенство с минимально возможной суммой очков (6). Довольно скоро Италия лишилась этого титула: через месяц после старта, 8 октября 2009 года, стало известно, что Элиза Деско сдала положительную допинг-пробу на эритропоэтин на чемпионате мира по горному бегу. Спортсменка была дисквалифицирована на 2 года, а её результат на этом турнире — аннулирован. Чемпионкой мира была объявлена Валентина Белотти, в командном зачёте золото перешло к Великобритании.

Среди мужчин в 2009 году произошла смена лидеров: шесть из десяти первых мест заняли представители Африки. Чемпионом мира стал Джеффри Кусуро из Уганды, победитель юниорского зачёта в 2007 году и участник Олимпийских игр в беге на 5000 метров. После первого круга он предпринял попытку убежать от основной группы, которая оказалась успешной: на финише его преимущество над серебряным призёром составило 54 секунды. Командный зачёт во второй раз в истории выиграли легкоатлеты из Эритреи, вновь опередив многократных чемпионов из Италии.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Призёры 
Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды.

Мужчины

Женщины 

 Элиза Деско из Италии, занявшая первое место с результатом 43.39, по окончании соревнований сдала положительный допинг-тест на эритропоэтин. Спортсменка была лишена золотой медали и дисквалифицирована на 2 года. В командном первенстве после пересчёта результатов Великобритания поднялась на первое место, а Италия опустилась на второе, остальные позиции остались без изменений.

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 8 стран-участниц.

Примечания

См. также 
 Чемпионат Европы по горному бегу 2009

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по горному бегу
Сентябрь 2009 года
Спорт в Италии в 2009 году
2009 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты мира в Италии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Спортивные соревнования в Ломбардии
События 6 сентября